L'esplanade de la Défense est une place du quartier de la Défense, dans l'ouest parisien.
 Esplanade de la Défense est une station du métro de Paris, située à proximité de la précédente (ligne 1).